Major golfkampioenschap (mannen), prestigieus golftoernooi bij de mannen
 Major golfkampioenschap (vrouwen), prestigieus golftoernooi bij de vrouwen